Корал-Гарбор (інуктитут Salliq/Salliit ᓴᓪᓕᖅ/ᓴᓪᓖᑦ, ) — село у Канаді, у регіоні Ківаллік території Нунавут на острові Саутгемптон. Населення становить 769 людини (на 2006 рік).

Клімат

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт Корал-Гарбор 

Населені пункти Нунавуту
Ківаллік